Zubek oder Zúbek ist der Familienname folgender Personen:

Heinz Zubek (* 1950), Fußballspieler in der DDR
Józef Zubek (1914–1988), polnischer Militärpatrouillenläufer und Skilanglauftrainer
Marek Zúbek (* 1975), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
Zoubek